Ничтожная сделка
 Недействительность сделки